Albatross kan syfta på:

Albatross – en individ i en familj fåglar, se Albatrosser
Albatross (golf) – golfterm
Albatross (musikgrupp) – finlandssvenskt dansband
 Albatross (sång) – en instrumentallåt från 1968 av Fleetwood Mac
Albatross (tecknad serie) – äventyrsserie
Albatross GK – en golfklubb i Göteborg

Sjöfart och flyg 
 Albatross (båt) – tillverkare av fritidsbåtar
 Albatross (svensk skonare) – en svensk skonare
 Albatross (elevfartyg) – ett elevfartyg för Broströmskoncernen, använt vid Albatrossexpeditionen
Albatross (skonare) – en amerikansk skonare vars undergång skildrats i filmen Den vita stormen
SMS Albatross – en tysk minkryssare 1907–1915
Projekt 1124 Albatros – en sovjetisk korvettklass
 Albatros Flugzeugwerke – en tidigare tysk flygplansfabrik i Johannisthal i Berlin
 Albatros B.II – ett flygplan från första världskriget
 Albatros D – ett flygplan från första världskriget
 NAB 9 Albatros – ett flygplan
De Havilland DH 91 Albatross – passagerarflygplan från de Havilland

Se även
 HMAS Albatross – flera
 HMS Albatross – flera